Список самых высоких статуй мира включает статуи, высота которых равна или превышает 25 м. В списке перечислены статуи разных размеров, существующие в настоящее время, упорядоченные по высоте самой статуи без пьедестала. В список включены только скульптуры, изображающие объект отдельно и в полный рост. В частности, поэтому в список не включены скульптуры императоров Ян и Хуан (106 м), статуя Будды в Лэшане (71 м) и Бамианские статуи Будды (55 и 37 м). Многие известные монументальные статуи, как, например, Большой сфинкс (20 м), не достигают высоты 25 м и также не представлены в списке.

Тёмно-серым в списке выделены разрушенные статуи, светло-серым — разрушенные, но позже восстановленные.

Список статуй

Примечания

Ссылки 
 Top 10 highest monuments — Architecture Portal News
 Top highest monuments in the World

Статуи
Списки скульптур